André Lemonnier peut faire référence à : 
 André Lemonnier, peintre français né en 1937,
 André Lemonnier, amiral français (1896-1963).